Пуєшть () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Пуєшть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Пуєшть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Пуєшть.